Desert — израильская англоязычная пауэр-метал группа из Беэр-Шевы, основанная в 2002 году.

История 
Группа Desert была основана в 2002 году гитаристом Максом Шафранским в городе Беэр-Шева, Израиль. Беэр-Шева — деловая и культурная столица пустыни Негев. Отсюда и было взято название для группы — Desert ().

В течение 2 лет группа существовала как любительский пауэр-метал-проект выходцев из стран бывшего СССР. В 2004 году к группе присоединяются вокалист Алексей Раймер и клавишник Олег Арюткин, приход которых повлёк за собой качественные и профессиональные преобразования в коллективе. Desert начала создавать свой уникальный стиль музыки, основой которого составляет традиционный хэви-пауэр-метал, окрашенный в более тёмные краски и впитавший в себя влияние таких направлений, как готик-, дарк- и даже дэт-метал. В последующие годы состав группы неоднократно меняется, и на смену ушедшим музыкантам в различное время приходят Сергей «Metalheart» Немиченицер (гитара), Сергей Дмитрик (бас) и Асаф Маркович (ударные).

В последующие годы группа выпускает демо-альбом «The Way To Honor» (2004) и EP «Prophecy Of The Madman» (2006), получившие высокие оценки и самые положительные отзывы в самых различных интернет-изданиях. В июне 2009 года группа отправилась в г. Виченца (Италия) в студию Remaster Studio, где под руководством продюсера и звукоинженера Nick Savio (WHITE SKULL, HOLLOW HAZE, CYBER CROSS) записывает свой дебютный полноформатный альбом «Star Of Delusive Hopes». Альбом был смикширован гитаристом группы King Diamond Энди Ла Роком в студии Sonic Train в г. Варберг, Швеция. Гостевое участие в альбоме принял и вокалист шведской группы Sabaton Йоаким Броден, исполнив партию вокала для песни «Lament For Soldier’s Glory». В июне 2010 года Desert подписывают контракт с греческим лейблом Sleazy Rider Records, на котором в январе 2011 года состоялся выход в свет альбома «Star Of Delusive Hopes». Альбом получил массу положительных отзывов от ведущих интернет изданий и самые положительные оценки музыкальных критиков.

За годы существования группа Desert дала множество концертов, как в Израиле, так и за рубежом, Группа выступает на различных сценах, как и небольших клубов, так и крупных фестивалей. В различное время группа делила сцену с такими командами, как Sabaton, Grave Digger, Stratovarius, Helloween, Draconian, Dream Evil, Rotting Christ и множество других.

В марте 2015 года группа выпустила свой второй альбом «Never Regret», который продолжил успех альбома «Star Of Delusive Hopes», и был назван альбомом года во многих журналах, среди которых европейский журнал Metal Hammer и российский журнал In Rock.

В октябре 2015 года гитарист Макс Шафрански покинул группу по личным причинам.

Факты 
 В первом сингле «Lament for Soldier’s Glory» с альбома «Star Of Delusive Hopes», принял участие Йоаким Броден, вокалист шведской группы Sabaton.
 В альбоме «Never Regret» в песне «1812» принял участие Ральф Шиперс, вокалист немецкой группы Primal Fear.

Дискография

Студийные альбомы 
 Prophecy Of The Madman (2006)
 Star Of Delusive Hopes (2011)
 Never Regret (2015)
 Fortune Favors The Brave (2019)

Синглы 
 Lament for Soldier’s Glory (2010)
 Assassin’s Fate (2014)
 Never Regret (2015)

Состав 

 Алексей Раймар —  вокал
 Олег Арюткин — клавишные
 Асаф Маркович — ударные

Сессионные музыканты 
 Йоаким Броден — вокал (тур 2010 года)

Сайт 

 Официальный сайт
 Интервью с Алексеем Раймаром для журнала Emuzon

Источники 

Метал-группы Израиля